Петрус Франсискус ван Хорн (, 23 мая 1885 — 18 сентября 1937, Амстердам) — голландский шахматист.

Бронзовый призер чемпионата Нидерландов 1933 г.

Наиболее известен как член символического клуба им. М. И. Чигорина (в списке членов клуба имеет номер 21). Попал в клуб 9 мая 1937 г., победив в 3-м туре небольшого турнира в Лейдене (мемориал Д. Нотебоома) действующего на тот момент чемпиона мира М. Эйве. В итоге ван Хорн стал победителем данного турнира.

Скоропостижно скончался в сентябре 1937 г. Был похоронен на амстердамском кладбище "Zorgvlied".

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии П. ван Хорна в базе Chessgames
 Личная карточка П. ван Хорна на сайте 365Chess

Шахматисты Нидерландов
Шахматисты XX века
Умершие в Амстердаме